Кинг Конг може да се отнася за:

 Кинг Конг – художествено чудовище, наподобяващо гигантска горила
 Кинг Конг Бънди –  американски кечист и актьор

Филми 
 Кинг Конг (филм, 1933)
 Кинг Конг (филм, 1976)
 Кинг Конг (филм, 2005)

Вижте също 
 Конг: Островът на черепа – американски филм от 2017 г.